IBG est un sigle qui peut faire référence à : 
 Institut béarnais et gascon, une association de promotion de la culture béarnaise et gasconne ;
 Institut biblique de Genève, un institut de théologie, en Suisse.